Pierre Hedin, švedski hokejist, * 19. februar 1978, Örnsköldsvik, Švedska.

Hedin je večji del kariere igral za klub MoDo Hockey v švedski ligi, kjer je ob koncu kariere igral še za kluba Södertälje SK in Timrå IK. V sezoni 2006/07 je osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezoni 2001/02 pa je bil najboljši branilec končnice po golih in točkah. Leta 1999 je bil kot skupno 239. izbran na NHL naboru s strani kluba Toronto Maple Leafs, za katerega je zaigral v sezoni 2003/04, a le na treh tekmah. Po eno sezono je odigral tudi za kluba Adler Mannheim v nemški ligi in HC Ambrì-Piotta v švicarski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 2002, kjer je bil dobitnik bronaste medalje, sam pa je dosegel dva gola in eno podajo na devetih tekmah.

Pregled kariere

|-
| MoDo Hockey
| Švedska ml. liga
| 94/95
|
| 21
| 0
| 3
| 3
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska ml. liga
| 95/96
|
| 29
| 6
| 8
| 14
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 96
|
| 5
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska ml. liga
| 96/97
|
| 20
| 6
| 11
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 96/97
|
| 19
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 98
|
| 7
| 3
| 2
| 5
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska ml. liga
| 97/98
|
| 7
| 1
| 6
| 7
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 97/98
|
| 29
| 2
| 1
| 3
| +1
| 26
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| -3
| 4
|-
| MoDo Hockey
| Švedska ml. liga
| 98/99
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 98/99
|
| 41
| 6
| 5
| 11
| +2
| 28
|
| 13
| 1
| 1
| 2
| -1
| 12
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 99/00
|
| 48
| 9
| 5
| 14
| -8
| 36
|
| 13
| 0
| 2
| 2
| +3
| 8
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 00/01
|
| 46
| 5
| 8
| 13
| -5
| 59
|
| 7
| 3
| 0
| 3
| -2
| 4
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 01/02
|
| 39
| 7
| 9
| 16
| +12
| 20
|
| 14
| 8
| 2
| 10
| +9
| 10
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 2
| 1
| 3
| +10
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 02/03
|
| 46
| 8
| 14
| 22
| -6
| 32
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -5
| 4
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 03/04
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. John's Maple Leafs
| AHL
| 03/04
|
| 62
| 5
| 19
| 24
| +7
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 04/05
|
| 31
| 3
| 4
| 7
| -3
| 28
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -4
| 6
|-
| Adler Mannheim
| Nemška liga
| 05/06
|
| 50
| 8
| 13
| 21
| +4
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 06/07
|
| 20
| 2
| 5
| 7
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 06/07
|
| 31
| 0
| 7
| 7
| +2
| 30
|
| 20
| 0
| 6
| 6
| +5
| 32
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 07/08
|
| 55
| 6
| 9
| 15
| 0
| 72
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -1
| 8
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 08/09
|
| 53
| 4
| 4
| 8
| -8
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 09/10
|
| 48
| 7
| 13
| 20
| -1
| 48
|
| 9
| 1
| 2
| 3
| +5
| 6
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 10/11
|
| 55
| 2
| 7
| 9
| +8
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 11/12
|
| 23
| 0
| 1
| 1
| -5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 799
| bgcolor="#7FFF00" | 96
| bgcolor="#7FFF00" | 158
| bgcolor="#7FFF00" | 254
| bgcolor="#7FFF00" | +13
| bgcolor="#7FFF00" | 693
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 101
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | +6
| bgcolor="#7FFF00" | 94
|}

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1999
Izbrani na naboru lige NHL (Toronto Maple Leafs)
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti St. John's Maple Leafs
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Adler Mannheim
Hokejisti HC Ambrì-Piotta
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Timrå IK